Тушево — топоним:

 Тушево — деревня в Ду́бровском районе Брянской области, Дубровское городское поселение.
 Тушево — деревня в Ду́бровском районе Брянской области, Алешинское сельское поселение.
 Тушево — деревня в Горномарийском районе Республики Марий Эл.